Okręty US Navy o nazwie USS "Borie", których patronem był Adolph E. Borie:
 Pierwszy "Borie" (DD-215) był niszczycielem typu Clemson, który wszedł do służby w 1920, brał udział w działaniach II wojny światowej i został zatopiony w 1943.
 Drugi "Borie" (DD-704) był niszczycielem typu Allen M. Sumner, który był w służbie w latach 1944-1972.

Borie